Dragović peut faire référence à :

Toponyme 
 Dragović, village croate situé dans la municipalité de Pakrac, dans le comitat de Požega-Slavonie.

Patronyme 
Dragović (en serbe : Дpaгoвић) est un patronyme serbe dérivé du prénom Drago ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Aleksandar Dragović (né en 1991), footballeur autrichien ;
 Doris Dragović (née en 1961), chanteuse croate ;
  (1530–1596), footballeur bosnien ;
 Nikola Dragović (né en 1987), joueur de basket-ball serbe ;
  (né en 1967), mathématicien serbe.

Notes et références 

Homonymie de patronyme serbe